Aragóniai Beatrix, az Aragóniai (Barcelonai)-ház tagja, Cardona algrófnéja, III. Péter aragóniai király természetes lánya
Aragóniai Beatrix (1326–1365), az Aragóniai (Barcelonai)-ház tagja, rajnai palotagrófné és választófejedelem-asszony, II. Péter szicíliai király lánya
Aragóniai Beatrix (1360 körül–1400 után), az Aragóniai (Barcelonai)-ház tagja, máltai grófné, Aragóniai János avolai báró lánya
Aragóniai Beatrix (1457–1508), az Aragóniai (Trastamara)-ház tagja, magyar, cseh és horvát királyné, I. Ferdinánd nápolyi király lánya, valamint I. (Hunyadi) Mátyás és II. (Jagelló) Ulászló magyar királyok felesége